W pogoni za prawdą (ang. Destination Truth, 2007-2009) – amerykański serial dokumentalny, nadawany przez stację Syfy od 6 czerwca 2007 r. W Polsce nadawany przez stację Sci Fi Channel od 4 listopada 2009. Serial wyprodukowany został przez Mandt Bros. Productions.

Opis fabuły 
Znany specjalista w dziedzinie zagadnień paranormalnych Josh Gates w każdym odcinku odwiedza różne zakątki świata aby udowodnić, że zjawiska nadprzyrodzone i potwory naprawdę istnieją. Spotyka się z naocznymi świadkami, a następnie wraz z zespołem prowadzi śledztwo w danej sprawie. Serial zajmował się m.in. takimi stworzeniami jak: Wielka Stopa, Yeti, Chupacabra w Chile czy wilkołak z Argentyny.

Obsada 
W odkrywaniu zjawisk paranormalnych Joshowi Gatesowi towarzyszy zespół, w którego skład wchodzili w różnych sezonach:

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
  (ang.)
Amerykańskie telewizyjne seriale dokumentalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007